Шимонович — фамилия. Известные носители:
 Шимонович, Давид (1886—1956) — израильский поэт. Лауреат Государственной премии Израиля.
 Шимонович, Иван (род. 1959) — хорватский дипломат, политик и юрист.
 Шимонович, Шимон (1558—1629) — польский поэт, филолог и деятель культуры, один из основателей Замойской академии.
 Шимонович, Шлойме (более известен как Соломон Саймон; 1895—1970) — американский публицист, литературовед, автор книг для детей.
 Шимонович, Ян Якуб (1740—1816) — священнослужитель, архиепископ львовский армянской католической церкви (1801—1816).
 Георгий Шимонович — знатный боярин при князьях Всеволоде Ярославиче, Владимире Мономахе и Юрии Долгоруком, ростовский тысяцкий, сын Шимона Африкановича.